az amoriták vagy más néven amurrúk ókori népéből származó ember
 amurrú nyelv, másképpen amorita nyelv
 Amurrú, nomád viharisten, más néven Mardu, Martu, az amoriták istene
 Amurrú, amorita fejedelemség a mai Észak-Libanon és Észak-Szíria területén az i. e. 2. évezredben